El Escaño de Tepale är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Francisco Morazán, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Tegucigalpa. El Escaño de Tepale ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Escaño de Tepale är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om El Escaño de Tepale. Runt El Escaño de Tepale är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Orica,  km öster om El Escaño de Tepale. I omgivningarna runt El Escaño de Tepale växer huvudsakligen savannskog.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Francisco Morazán